Ben Rottiers (1958-), acteur belge ;
 (1771-1857), militaire belge ;
 (1960-), athlète belge ;
 (1898-?), lutteur belge ;
 (1904-1985), carilloneur belge ;
Karel Rottiers (1953-), ancien coureur cycliste belge ;
Vincent Rottiers (1986-), acteur français ;

Toponyme 

, maison et ferme historique dans le Comté de Jefferson (New York).

Patronyme flamand
Patronyme français